Холандия може да се отнася за:
 Кралство Холандия – държава, съществувала между 1806 и 1810 г.
 Холандия – историческа област в Западна Нидерландия
 Северна и Южна Холандия – провинции в днешна Нидерландия
 Нидерландия – държава в Северозападна Европа, погрешно наричана Холандия